Procope est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Procope est un prénom d'origine grecque dérivé du grec ancien προκοπή (prokopḗ), « succès, prospérité, progrès, avancement ».

Saints et bienheureux chrétiens

Patronymes 

 Procope, usurpateur romain du .
 Procope Anthémius, empereur romain d'Occident du .
 Procope de Gaza, sophiste de la fin du .
 Procope de Césarée, historien du .
 Procope, général byzantin du  qui a participé à la conquête de Pouilles.
 Deux patriarches de Jérusalem portent ce nom :
 Procope I de Jérusalem (?-1788).
 Procope II de Jérusalem (?-1880).
 Francesco Procopio dei Coltelli (1651-1727), dit François Procope, fondateur du café Procope à Paris.
 Michel Procope-Couteaux (1684-1753), littérateur et médecin français, fils de François Procope.
 Russell Procope, saxophoniste de jazz américain (1908-1981).

Divers 
 Le café Procope est le nom du premier café vraiment célèbre à Paris, créé en 1686, fermé définitivement en 1890 ; remplacé aujourd'hui par un restaurant.
 Le Procope est le nom d'une brasserie en référence au café Procope à Sisteron, c'est un restaurant d'application du lycée Paul Arene 
 Le Procope, journal parlé est une publication périodique française de la fin du .
 L'abbaye Saint-Procope de Lisle (Illinois) est une abbaye bénédictine, foyer de la culture tchèque aux USA.

bg:Прокопии
it:Procopio